Vrabec může být:
v biologii
 pták z čeledi vrabcovití
 z rodu Passer
 z rodu Carpospiza
 z rodu Gymnoris
 z rodu Petronia
 „vrabec Arnaudův“ – starší název pro přádelníka Arnaudova (Pseudonigrita arnaudi) – ptáka z čeledi snovačovití (Ploceidae)
 „vrabec pospolitý“ – starší název pro snovače pospolitého (Philetairus socius) – ptáka z čeledi snovačovití (Ploceidae)

 „mořský vrabec“ – lidový název pro hranáče šedého (Cyclopterus lumpus) – rybu z čeledi hranáčovití (Cyclopteridae)

příjmení osob
 Ivan Vrabec (* 1962) – slovenský fotbalista
 Jozef Vrabec (1887–???) – slovenský meziválečný politik, poslanec za Hlinkovu stranu
 Karl Wrabetz (1846–1924) – rakouský fotograf a politik 
 Marek Vrabec (* 1971) – český hudební organizátor
 Marián Vrabec (1948–???) – slovenský politik, poslanec FS a SNR za SNS, v 90. letech poslanec NR SR
 Milan Vrabec (* 1947) – slovenský fotbalista
 Monika Vrabcová (* 1983) – česká houslistka
 Petr Vrabec (* 1962) – český fotbalista
 Petr Vrabec (hokejista) (* 1947) - český hokejista 
 Viktor Vrabec (* 1941) – český herec
 Václav Jáchym Vrabec (1740–1808) – český lékař a hudebník
 Vilém Vrabec (1901–1983) – český kuchař a učitel

jiný význam
 VR-1 Vrabec – školní lehkovodní jaderný reaktor, provozovaný Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou FJFI ČVUT v Praze Troji

Související články 
 Brabec

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení